

Austria 
 Gilgenberg am Weilhart – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Braunau am Inn

Osoby 
 Hans Bernhard von Gilgenberg – rycerz
 Hans Imer von Gilgenberg – rycerz